Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Siege des Radsportteams Israel-Premier Tech in der Saison 2022.

Kader

Siege

UCI-Weltranglisten-Platzierungen

Weblinks 
 

Radsportteam 2022